Martin Lee (1938-), homme politique hongkongais
 Martin Lee (né en 1978), joueur de tennis britannique
  (né en 1949), chanteur et compositeur britannique
 Martin A. Lee, journaliste américain

Voir aussi